

Gastronomia 
 Kishka – piatto ebraico

Persone 
 Jan Kiszka – nobile lituano
 Janusz Kiszka – nobile lituano